Het ATP-toernooi van Kitzbühel 2016 (met de officiële naam Generali Open 2016) werd van 18 tot en met 23 juli gespeeld.
Er werd gespeeld op de gravelbanen van de Kitzbüheler Tennis Club in de Oostenrijkse plaats Kitzbühel.

Het enkelspel werd gewonnen door de Italiaan Paolo Lorenzi. Hij versloeg in de finale de Georgiër Nikoloz Basilasjvili met 6-3 en 6-4.
Het dubbelspel werd gewonnen door Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop. Zij versloegen in de finale Dennis Novak en Dominic Thiem met 2-6, 6-3 en [11-9].

Het toernooi had een moeilijk jaar om een goed spelersveld aan te trekken, omdat er door de aankomende Olympische Spelen vier toernooien in dezelfde week gepland stonden. Door de Oostenrijkse publiekstrekker en top-10 speler Dominic Thiem kon het toernooi toch rekenen op veel publieke belangstelling. Het toernooi van 2016 trok 48.900 toeschouwers. Het centre court was vier keer dagen na elkaar uitverkocht. Bij de dubbelfinale met de lokale favorieten Dominic Thiem en Dennis Novak was het stadion volledig uitverkocht. Hiermee was het volgens de ATP de bestbezochte dubbelfinale van het lopende jaar 2016.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Kitzbühel
ATP-toernooi van Kitzbühel